«Гопалатапани-упанишада» (,  «предание Кришне») — вайшнавский текст на санскрите, одна из упанишад, ассоциируемых с «Атхарваведой». В каноне муктика, в который входят 108 упанишад, стоит под номером 95. Относится к числу четырёх упанишад тапини (наряду с «Нрисимха», «Рама» и «Трипура»). Состоит из 9 глав. Написана не позднее XIV века.

Содержание и значение 
Главным героем упанишады выступает богиня Радха. Она описывается как шакти (женская энергия) Кришны. В тексте превозносится её преданность Кришне и содержатся рассуждения о Гопале-Кришне. Гопала-Кришна провозглашается тождественным недвойственной Абсолютной Истине (Атману или Брахману). Он — Сатчитананда, Гуру, олицетворение священного слога Ом и объект познания в Веданте, его можно достичь только с помощью любви и преданности.

«Гопалатапани-упанишада» имеет особое значение для последователей традиции вайшнавизма, в особенности для бенгальских вайшнавов (кришнаитов).

Датировка 
Фаркуар полагает, что «Гопалатапани» появилась на свет после «Нрисимхатапани-упанишады», завершение составления которой он относит к VII веку. Фаркуар утвержадает, что самой древней из упанишад тапания является именно «Нрисимха», и что три последующие упанишады были составлены по её образу и подобию. Фаркуар предполагает, что «Гопалатапани» уже существовала в XIV веке, когда Видьяранья составил комментарии к упанишадам тапани.

Значение термина тапани 

Значение санскритского слова tāpanīya в контексте этих упанишад не совсем ясно. Это слово встречается в разных формах: {{IAST|tapanīya, tāpanīya, tāpinī, tāpanī}}. В заголовках и комментариях наиболее часто встречается форма tāpanī, которая, по всей видимости, является краткой формой от tāpanīya. Следуя заключению Монье-Вильямса можно предположить, чтоtāpanīya («золото») — название одной из школ «Ваджасаяни-самхиты», из которой вышли все четыре упанишады тапани. Однако, то, что все четыре упанишады вышли из одного источника, оспаривается другими исследователями. По мнению Дойссена, сначала появилась «Нрисимхатапани», а позднее на её базе были созданы остальные три упанишады. При этом создателей остальных текстов вдохновил успех «Нрисимхатапани» в легитимации древней традиции-носителя «Нрисимха-мантры»
Дойссен переводит tapanīya как «то, то что нужно подогревать» или «золото». Другое значение этого слова — «самообуздание». Процесс самоочищения часто сравнивают с процессом плавки и аффинажа золота, в ходе которых метал несколько раз накаляют в огне с целью избавить его от всех примесей. Дойссен объясняет значение этого термина следующим образом: «Тапанам (аскеза) — это жгучая боль/страдание или аскетическое самопожертвование; таким образом, nṛsiṁha-tapanam означает аскетическое предание себя Нрисимхе. Следовательно „Нрисимхатапания-упанишада“ — это доктрина об аскетическом предании Нрисимхе.

Комментарии 

В XVI веке „Гопалатапани-упанишаду“ комментировал Прабодхананда Сарасвати. В том же столетии автором обширного комментария к «Гопалатапани» выступил выдающийся кришнаитский богослов Джива Госвами (1513—1598). В XVII веке появился комментарий Вишванатхи Чакраварти.

Джива Госвами цитирует «Гопалатапани» в своей «Кришна-сандарбхе», а Гопала Бхатта Госвами (1503—1578) — в «Хари-бхакти-виласе».

В XX веке упанишаду комментировали и переводили Кришнадаса Бабаджи (1955), Бхакти Срирупа Сиддханти Махарадж, Трипурари Свами, Кушакратха Даса.

Таблица изданий и комментариев 
Пурва

Уттара

Примечания

Литература

Ссылки 
  Gopalatapani Upanisad 
  Гопалатапани упанишада, рус. язык 

Упанишады